In 2021 werd de 27ste editie van het Campeonato Paraense Segunda Divisão gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Pará. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 16 oktober tot 22 december. Amazônia, dat pas in juni dit jaar opgericht werd, werd kampioen.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Groep E

Groep F

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven. 

(1): Parauapebas werd gediskwalificeerd voor het opstellen van een niet-speelgerechtigde speler.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paraense
Braziliaans competitievoetbal 2021